Жуан Пауло () — португаломовне ім'я.

Відомі носії:

 Жуан Пауло (1988) — бразильський футболіст
 Жуан Пауло Даніель (1981) — бразильський футболіст
 Сержіо Луїс Донізетті, відомий як Жуан Пауло, (1964) — бразильський футболіст